Spitzenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike Spitzenberger, österreichische Mammalogin
 Herbert Spitzenberger (1927–2019), deutscher Pianist und Hochschullehrer